|-
| 147401 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147402 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147403 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 147404 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147405 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147406 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147407 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147408 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147409 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147410 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147411 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147412 - ||  || 27 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147413 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147414 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147415 - ||  || 30 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147416 - ||  || 31 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147417 - ||  || 24 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 147418 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147419 - ||  || 25 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147420 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147421 - || 2003 GG || 1 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 147422 - ||  || 2 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 147423 - ||  || 4 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147424 - ||  || 5 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 147425 - ||  || 6 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147426 - ||  || 8 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147427 - ||  || 9 aprilie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147428 - ||  || 1 aprilie 2003 || Kitt Peak || 
|-
| 147429 - ||  || 25 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 147430 - ||  || 24 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147431 - || 2003 JA || 1 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147432 - ||  || 2 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147433 - ||  || 2 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147434 - ||  || 22 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147435 - ||  || 25 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147436 - ||  || 14 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147437 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147438 - ||  || 16 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147439 - ||  || 21 noiembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147440 - ||  || 14 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147441 - ||  || 14 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147442 - ||  || 1 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147443 - ||  || 17 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147444 - ||  || 18 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147445 - ||  || 19 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147446 - ||  || 21 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 147447 - ||  || 27 decembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147448 - ||  || 18 decembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 147449 - ||  || 29 decembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 147450 - ||  || 18 decembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147451 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147452 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147453 - ||  || 17 ianuarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 147454 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147455 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147456 - ||  || 18 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147457 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147458 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147459 - ||  || 21 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147460 - ||  || 23 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147461 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147462 - ||  || 22 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147463 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147464 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147465 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147466 - ||  || 24 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147467 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147468 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147469 - ||  || 28 ianuarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147470 - ||  || 29 ianuarie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 147471 - ||  || 16 ianuarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147472 - ||  || 19 ianuarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147473 - ||  || 10 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147474 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147475 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147476 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147477 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147478 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147479 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147480 - ||  || 13 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147481 - ||  || 12 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147482 - ||  || 12 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147483 - ||  || 11 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147484 - ||  || 11 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147485 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147486 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147487 - ||  || 14 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 147488 - ||  || 10 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147489 - ||  || 15 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147490 - ||  || 11 februarie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147491 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147492 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147493 - ||  || 11 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147494 - ||  || 14 februarie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147495 - ||  || 14 februarie 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 147496 - ||  || 13 februarie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 147497 - ||  || 15 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147498 - ||  || 15 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147499 - ||  || 15 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 147500 - ||  || 15 februarie 2004 || Catalina || CSS
|-